Die Abkürzung ANTM steht für:

 America’s Next Top Model, eine von Tyra Banks moderierte, US-amerikanische Model-Castingshow auf UPN
 Austria’s Next Topmodel, eine österreichische Model-Castingshow auf PULS 4
 Aneka Tambang (Persero) Tbk, ein indonesisches Bauunternehmen

ANTM